Kerberos eller Kerberus kan syfta på:

 Kerberos (måne) – en av Plutos månar
 Kerberos (mytologi) – en trehövdad mytologisk hund
 Kerberos (stjärnbild) – en gammal stjärnbild som inte längre är i bruk
 Kerberos (datasäkerhet) – system för autentisering
 Kerberos (förlag) – svenskt bokförlag
Kerberos (skämttidning) – finlandssvensk skämttidning 1917-1921 under ledning av Carolus Lindberg